est un personnage du manga Kenshin le vagabond.

Ex-capitaine de la troisième division du Shinsen Gumi, il est par conséquent l'ennemi de Kenshin depuis la période du Bakumatsu.

Après la restauration, il est entré dans la police sous le nom de Gorô Fujita, et continue à vivre selon sa justice de « aku-soku-zan » ou « délit-punition-expéditive ».

Après son combat de retrouvailles avec Kenshin, qui fut longtemps interrompu (entre-temps, ils se sont battus contre Shishio et Enishi), son ennemi « Battôssai l'assassin » s'est complètement transformé en « Kenshin » (un homme bon). Saitô désintéressé, disparaît sans finir ce combat tant attendu.

Voir aussi 
 Saito Hajime (personnage historique)
 Shinsengumi

Saito, Hajime